Saeng ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Saeng (1848–1931), hessischer Versicherungsbeamter und Politiker
 Valentinus Saeng (* 1969), indonesischer Ordensgeistlicher und Bischof von Sanggau